

Geografia
 Chiaramonte Gulfi – (RG)

Persone
 Famiglia Chiaramonte o Chiaromonte
 Manfredi III Chiaramonte (m. 1391) – nobile siciliano
 Andrea Chiaramonte (m. 1392) – conte di Modica
 Costanza Chiaramonte (ca 1377-1423) – regina consorte di Ladislao I, re di Napoli
 Salvatore Greco dei Chiaramonte (1835-1910) – patriota
 Giovanni Chiaramonte (1948) – fotografo

Monumenti
 Palazzo Chiaramonte – a Palermo

Pagine correlate 
 Chiaramonti
 Chiaromonte (disambigua)
 Clermont